Edith-Stein-Kirche ist der Name folgender nach der Märtyrin Edith Stein benannten Kirchengebäude:

 Taufkirche Edith Stein in Bad Bergzabern, Rheinland-Pfalz; alternativ St. Martin genannt
 St. Edith Stein (Bonn), Nordrhein-Westfalen
 Edith-Stein-Kapelle (Bergisch Gladbach), Nordrhein-Westfalen
 Edith-Stein-Kirche (Cottbus), Brandenburg
 Edith-Stein-Kirche (Hamburg)
 St. Anastasius und hl. Edith Stein im Ortsteil Erlach von Renchen, Baden-Württemberg

 Edith-Stein-Kapelle im Haus der Begegnung Eisenstadt, Burgenland, Österreich
 Sant’Edith Stein, Rom, Italien

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)